5-й чемпионат Азии по хоккею на траве среди женщин прошёл с 1 по 8 февраля 2004 года в городе Нью-Дели (Индия) на стадионе «Dhyan Chand National Hockey Stadium». В турнире приняло участие 8 сборных.

Чемпионами в 1-й раз в своей истории стала сборная Индии, победив в финале сборную Японии со счётом 1:0. Бронзовым призёром стала сборная Китая, обыгравшая в матче за 3-е место сборную Южной Кореи со счётом 3:0 по послематчевым пенальти (основное время матча закончилось со счётом 0:0).

Чемпионат также являлся квалификационным турниром для участия в чемпионате мира 2006. Прямую путёвку на чемпионат получала сборная — победитель турнира; соответственно, её получила сборная Индии. Ещё три команды получали путёвку на квалификационный турнир к чемпионату мира; их получили сборные Японии, Китая и Южной Кореи (и в итоге все три успешно прошли этот турнир, попав на чемпионат мира).

Результаты игр 
Время начала матчей указано по UTC+5:30

Групповой этап

Группа A 

  Проходят в полуфиналы

Группа B 

  Проходят в полуфиналы

Плей-офф

За 5-8 места

За 1-4 места

Итоговая таблица

Составы

См. также 
 Чемпионат Азии по хоккею на траве среди мужчин 2003

Примечания

Ссылки 
 Страница о чемпионате на сайте todor66.com

2004
хоккей на траве
хоккей на траве
хоккей на траве
Международные соревнования по хоккею на траве в Индии
Международные спортивные соревнования в Нью-Дели
Февраль 2004 года